Slovo Biskoupky má více významů:

 Biskoupky (okres Brno-venkov) – obec v okrese okrese Brno-venkov
 Biskoupky (Sebečice) – vesnice v obci Sebečice v okrese Rokycany
 Přírodní památka Biskoupky – přírodní památka v okrese Rokycany